My Time – album di Boz Scaggs del 1972
 My Time – singolo di Fabolous del 2009
 My Time – singolo di Lil Tecca del 2018